Jommeke (stripfiguur), het hoofdpersonage van een gelijknamige Vlaamse stripreeks oorspronkelijk getekend door Jef Nys
Jommeke (stripreeks)
Lijst van albums van Jommeke, een volledige lijst met verschenen albums in deze serie